Эспот ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Льейда в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Пальярс-Собира. Занимает площадь 97,30 км². Население — 360 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 
 Página web del Ayuntamiento 
 Información de la Generalitat de Catalunya
 Información del Institut d'Estadística de Catalunya
 Información e imágenes del municipio

Муниципалитеты Льейды